Oehm ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Oehm (* 1947), deutscher Bildhauer und Maler
 Erhard Oehm (1936–2022), deutscher ADAC-Funktionär
 Margarete Oehm (1898–1978), deutsche Malerin
 Richard Oehm (1909–1975), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Christian Friedrich Oehm (1818–1901), deutscher Kaufmann und Politiker